

Купсола — присілок, Куженерський район, Марій Ел
 Купсола — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Купсола — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Купсола — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Купсола — присілок, Кукнурське сільське поселення, Сернурський район, Марій Ел
 Купсола — присілок, Марісолинське сільське поселення, Сернурський район, Марій Ел

Див. також 
 Купсолінський